JHR est un sigle qui peut désigner :
 JHR Films (où JHR est le sigle de Jean-Henri Roger), une société indépendante française de distribution de films ;
 The Journal of Human Resources, une revue académique en ressources humaines et en économie.